Эгла:
 Эгла — нимфа в древнегреческой мифологии.
 96 Эгла — астероид в Солнечной системе.
 Эгла (дочь Асклепия)

См.также 
 s:БЭАН/Эгла